Municipio de Bates puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bates (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Bates (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Bates (condado de Iron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Iron.